Lepenica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Lepenica, un village situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
Lepenica, un village situé dans la municipalité de Tešanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Lepenica, une localité située dans la municipalité de Šibenik, comitat de Šibenik-Knin ;
en Serbie
la Lepenica, une rivière, affluent gauche de la Velika Morava ; 
la Lepenica, une région située au centre de la Serbie, sous-ensemble de la région plus vaste de la Šumadija ;
Lepenica, un village situé dans la municipalité de Vladičin Han, district de Pčinja.